Municipio de Martinsburg puede hacer referencia a varios municipios de Estados Unidos:

 Municipio de Martinsburg (condado de Renville, Minnesota)
 Municipio de Martinsburg (condado de Pike, Illinois)